Айо́ва () — англомовне ім'я та топонім.

Відомі застосування:
 Топоніми:
 Айова — штат на Середньому Заході США.
 Айова — окружний центр округу Джонсон в штаті Айова, США.
 Айова — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Айова — округ (графство) у штаті Вісконсин.
 Айова — річка (482 км) в штаті Айова, США.
 Кораблі:
 USS Iowa — назва низки кораблів ВМС США
 Інше:
 Айова — одне із південно-західних сіумовних індіанських племен, які входять у мовну групу «чівере».
 Айова Чопс — професійний хокейний клуб, який виступав в Американській хокейній лізі
 ТОВ ВКФ «Айова» — російська компанія транспортних послуг

Див. також 
 Iowa
 Айоваїт
 Айован